Thran steht für:
 Thran (Bodenwerder), Ortslage von Bodenwerder, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Martin von Thran oder Martin von Drahn (vor 1650–1715), Mediziner und Professor an der Universität Wien